François Richard-Lenoir – imprenditore tessile francese
 Richard-Lenoir – stazione della Metropolitana di Parigi